Владимир Андреевич Никитенко () — советский футболист, мастер спорта СССР, полузащитник, казахстанский футбольный тренер. Дважды чемпион Казахстана и 4-кратный обладатель Кубка страны с 4 разными клубами.

Биография 
С 8 до 20 лет проживал с родителями в Туркмении, в Ашхабаде, там же в ДЮСШ «Строитель» началась его футбольная карьера.

Карьера игрока 
В 1974 году дебютировал за клуб первой лиги чемпионата СССР ашхабадский «Строитель». В 1976 году команда была переименована в «Колхозчи». Играл правым хавбеком в паре с Курбаном Бердыевым, когда их заприметили тренеры «Кайрата» Станислав Каминский и Тимур Сегизбаев.

В 1976 году алматинский «Кайрат» выиграл первую лигу и перешёл в высшую лигу чемпионата СССР, но выездную игру в Ашхабаде проиграл «Колхозчи» со счётом 2:5. Бердыев перешёл в «Кайрат» в 1977 году, а Никитенко через год, когда окончил Казахский институт физической культуры. За 10 лет сыграл в высшей лиге чемпионата СССР 256 матчей, что стало рекордом «Кайрата» в советское время. В 1989 году стал одним из тренеров «Кайрата», заменив Курбана Бердыева, уехавшего учиться в московскую высшую школу тренеров.

В 1990—1992 годах был играющим тренером джамбулского «Химика» у Ваита Талгаева, а в 1993 — алматинского «Достыка» с Вахидом Масудовым и Юрием Коньковым. Впервые с «Достыком» выиграл в 37 лет Кубок Казахстана в финале у «Тараза». При счёте 2:2 сам вышел на поле и помог сделать хет-трик Роману Лучкину, что принесло победу 4:2.

Тренерская карьера 
С 1989 года на тренерской работе. Тренировал с десяток казахстанских команд высшей лиги и молодёжную сборную Казахстана. За период работы воспитал более 30-ти мастеров спорта, более 20-ти футболистов выступали в различные годы юношеской, молодёжной, олимпийской, национальной сборных Казахстана.

В 1994 году трио играющих тренеров Масудов — Коньков — Никитенко, уйдя из «Достыка», впервые вывело в финал Кубка Казахстана «Актюбинец». В команде также играли бомбардир Кубка (6 голов) Андрей Мирошниченко, Дмитрий Огай и Роман Лучкин, которых они привели с собой из «Достыка». В чемпионате набрали по 40 очков с шымкентским «Жигером», но уступили по разнице голов бронзовые медали.

В 1995 году трио Масудов — Коньков — Никитенко стало тренировать семипалатинский клуб «Елимай» и снова привело его к чемпионству, также «Елимай» впервые с ними выиграл Кубок Казахстана и первый Суперкубок Казахстана, дебютировал в международных турнирах — Кубок Чемпионов Содружества и Кубок Азиатских Чемпионов. Играющий тренер Масудов стал лучшим полузащитником чемпионата, а Мирошниченко — лучшим футболистом и бомбардиром чемпионата (23 гола).

В 1996 году трио пригласили тренировать свой бывший клуб алматинский «Кайрат». В 1997 году клуб завоевал бронзовые медали чемпионата и выиграл Кубок Казахстана. В 1998 году их пути разошлись: после разделения клуба Никитенко стал главным тренером СОПФК «Кайрат», а Масудов — главным тренером ЦСКА-«Кайрат». Никитенко со своим клубом снова выиграл бронзовые медали чемпионата Казахстана 1999 и взял Кубок Казахстана 2000. Но после проигрыша армейцам (0:1) в принципиальном дерби в августе 2000 был уволен.

В 2001 году в Атырау решили возродить футбольный клуб. Ваит Талгаев предложил Никитенко и Конькову поработать вместе. Так появилось тренерское трио Талгаев — Коньков — Никитенко. Новый клуб сразу дважды подряд стал вице-чемпионом страны.

В 2003 году Талгаев позвал Никитенко и Конькова тренировать грозненский клуб «Терек». Уже в следующем году команда выиграла первую лигу, набрав 100 очков в 42 играх, вышла в российскую Премьер-лигу и впервые в своей истории завоевала Кубок России и путёвку в Кубок УЕФА. Но в 2005 году «Терек», не усиливший состав, сразу вылетел из Премьер-лиги и Талгаев и его команда уехали из Грозного.

В 2006 году Никитенко стал старшим тренером алматинского клуба «Кайрат-Алматы КТЖ», но к осени покинул клуб. В сентябре 2006 году Талгаева снова пригласили в «Терек», после того, как клуб потерял все шансы вернуться в Премьер-лигу. Он вновь призвал своих друзей на помощь и в сезоне 2007 года «Терек» вернулся в высшую лигу, заняв второе место в первом дивизионе.

В 2008 году Никитенко пришёл главным тренером в кызылординский «Кайсар» и поднял команду с 10 места в прошлом сезоне на 4-е. Но сменилось руководство клуба, тренер и часть игроков ушли, в итоге в сезоне 2009 года «Кайсар» выбыл в первую лигу.

В январе 2009 года Никитенко пригласили главным тренером в шымкентский «Ордабасы». Но клуб не попал в запланированную «шестёрку» и расстался с тренером.

В январе 2010 года Никитенко согласился снова работать в тройке Талгаев — Коньков — Никитенко в талдыкорганском клубе «Жетысу». Ваит Талгаев был директором и тренером, Коньков — главным тренером, а Никитенко — старшим тренером. Но клуб тоже не попал в «шестёрку».

В декабре 2010 года Никитенко в третий раз позвали в «Кайрат», который с трудом удержался в Премьер-лиге. Контракт был подписан в марте 2011 года. Но из-за плохого старта команды (после 15 туров «Кайрат» занимал десятую строчку) Никитенко подал в отставку в июне 2011 года.

В апреле 2012 года вернулся главным тренером обратно в «Кайсар». Клуб занял девятое место в чемпионате.

В декабре 2012 года Никитенко стал главным тренером ФК «Актобе». В сезоне 2013 года выиграл с ним чемпионат Казахстана, а в 2014 году — Суперкубок. Но 6 июля 2014 года после разгрома от «Кайрата» (1:7) в чемпионате подал в отставку.

В июле 2014 года Никитенко подписал контракт с ФК «Атырау». В сезоне 2015 года клуб занял пятое место. Но старт очередного сезона не заладился и после 10 тура в мае 2016 года тренер подал в отставку.

В январе 2017 года принял молодёжную сборную Казахстана.

В январе 2018 года стал главным тренером костанайского «Тобола». В июле команда уверенно шла на третьем месте в чемпионате вслед за «Астаной» и «Кайратом», но 1 августа Никитенко подал в отставку после обидного поражения во втором раунде квалификации Лиги Европы от армянского «Пюника» (2:1, 0:1).

16 января 2020 года назначен главным тренером «Тараза»

Достижения 
  «Достык»
 Обладатель Кубка Казахстана: 1993

  «Актюбинец»
 Финалист Кубка Казахстана: 1994

  «Елимай»
 Чемпион Казахстана: 1995
 Обладатель Кубка Казахстана: 1995
 Обладатель Суперкубка Казахстана: 1995

  «Кайрат»
 Бронзовый призёр чемпионата Казахстана: 1997
 Обладатель Кубка Казахстана: 1997

  «Кайрат-Бутя»
 Бронзовый призёр чемпионата Казахстана: 1999
 Обладатель Кубка Казахстана: 2000

  «Атырау»
 Серебряный призёр чемпионата Казахстана: 2001, 2002

  «Терек»
 Победитель первой лиги России: 2004
 Обладатель Кубка России: 2004

  «Актобе»
 Чемпион Казахстана: 2013
 Обладатель Суперкубка Казахстана: 2014

Семья 
Женат, воспитал 2 детей.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на footbook.ru требуется регистрация
 Владимир Никитенко — главный тренер «Кайсара»!
 Пути Владимира Никитенко с «Тереком» разошлись…
 Казахстанский дуэт Талгаев и Никитенко вывел «Терек» в Европу

Футболисты СССР
Футболисты Казахстана
Игроки ФК «Копетдаг»
Игроки ФК «Кайрат»
Игроки ФК «Иртыш» Павлодар
Игроки ФК «Тараз»
Игроки ФК «Достык» Алма-Ата
Футбольные тренеры СССР
Футбольные тренеры Казахстана
Тренеры ФК «Актобе»
Тренеры ФК «Спартак» Семей
Тренеры ФК «Кайрат»
Тренеры ФК «Кайсар»
Тренеры ФК «Ордабасы»
Тренеры ФК «Жетысу»
Тренеры ФК «Атырау»
Тренеры ФК «Тобол» Костанай
Тренеры ФК «Тараз»
Выпускники Казахской государственной академии физической культуры, спорта и туризма‎